Кудрицкий — фамилия; имеет женскую форму Кудрицкая. Известные носители:
 Кудрицкий, Анатолий Викторович (1936—1997) — исследователь истории Украины 20 века, издатель, кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры Украины.
 Кудрицкий, Владимир Дмитриевич — председатель «Укрэнерго».
 Кудрицкий, Николай Иванович (1962—1994) — советский и украинский футболист, нападающий и полузащитник.
 Кудрицкий, Павел Михайлович (1896—1926) — украинский советский актёр и театральный режиссёр.